Il doppio del torneo di tennis Cologne Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marc-Kevin Goellner e Bernd Karbacher che hanno battuto in finale Brian Devening e Murphy Jensen 6-4, 6-7, 6-1.

Teste di serie 

 Alexander Mronz /  Udo Riglewski (quarti di finale)
 Daniel Orsanic /  John Sobel (primo turno)

 Johan Anderson /  Tomas Nydahl (primo turno)
 Brian Devening /  Murphy Jensen (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cologne Challenger 1992